Белогли́нка — название географических объектов:

Казахстан 
 Белоглинка — упразднённое в 2011 году село Зеленовского района Западно-Казахстанской области.
 Белоглинка — село в Карабалыкском районе Костанайской области.
 Белоглинка — село в Узункольском районе Костанайской области.
 Белоглинка — село в районе Шал акына Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Белоглинка — село в Терском районе Кабардино-Балкарии.
 Белоглинка — деревня в Воловском районе Тульской области.
 Белоглинка — село в Ульчском районе Хабаровского края.
 Белоглинка — посёлок в Варненском районе Челябинской области.
 Белоглинка — краткое название подземной реки Белая Глинка в Саратове.

Крым 
 Белоглинка — село в Симферопольском районе.
 Белоглинка — исчезнувшее село в Сакском районе.

См. также 
 Белая Глинка